Het seizoen 1974/75 van de Beker van België in het voetbal begon in 1974 en eindigde op 1 juni 1975 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar RSC Anderlecht dat Antwerp FC in de finale versloeg.

Laatste 16
Dit schema toont 11 van de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de kwartfinales en halve finales gespeeld in één match. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Lierse SK bereikte ook de 1/8 finale, maar het is onduidelijk tegen wie de club het moest opnemen.

Finale

Topschutter
 Philippe Garot - Standard Luik (6 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1974/75